Pigpen (amerikanisches Englisch für „Schweinestall“) steht für:
 Ron McKernan (1945–1973), amerikanischer Musiker der Band Grateful Dead (Spitzname)

PIGPEN steht für:
 PIGPEN-Therapie, angebliche Therapie gegen Kopfläuse, wissenschaftlicher Scherz

Abkürzung